Emmanuelle Arsan – scrittrice francese
 Arsan Duolai – dio della mitologia degli Jakuti